Rocourt bezeichnet verschiedene Orte:
 Gemeinde Rocourt JU im Bezirk Porrentruy, Kanton Jura, Schweiz
 ehemalige Gemeinde Rocourt (Vosges) im Département Vosges, Frankreich
 Gemeinde Rocourt-Saint-Martin im Département Aisne, Frankreich
 ehemalige Gemeinde Rocourt, 1977 nach Lüttich eingemeindet

Rocourt ist der Familienname folgender Personen:
 Louis-Marie Rocourt (1743–1824), französischer Zisterzienser und letzter Abt von Clairvaux